

Anno 
 325 o 325 a.C.

Matematica 
 325 (numero)